1 miejscowość w Polsce:
 Milew – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Kałuszyn
1 część miasta w Polsce:
 Milew – część miasta Rychwał w woj. wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Rychwał
Inne:
 Geo Milew – bułgarski poeta.